Paul Douglas (1892-1976), économiste et sénateur américain
 Paul Douglas (1907-1959), acteur américain
 Paul Douglas, (1950-), musicien jamaïcain